Barkas steht für:
 VEB Barkas-Werke, deutscher Fahrzeug- und Motorenhersteller
 Barkas B 1000, deutscher Kleintransporter

Barkas ist der Familienname folgender Personen:
 Hamilkar Barkas († 229 v. Chr.), karthagischer Feldherr
 Hannibal Barkas († 183 v. Chr.), karthagischer Feldherr
 Harry Barkas (1906–1974), englischer Fußballspieler
 Ned Barkas (1902–1962), englischer Fußballspieler
 Sam Barkas (1909–1989), englischer Fußballspieler und -trainer
 Vasilios Barkas (* 1994), griechischer Fußballtorwart
 Walter H. Barkas (1912–1969), US-amerikanischer Physiker